La taxidermie est l'art de préparer les animaux morts pour les conserver avec l'apparence de la vie ;
Taxidermie est un roman de Joseph Incardona sorti en 2004;
Taxidermie est un film hongrois de György Pálfi sorti en 2006.
 Taxidermie est le  album de Philippe B sorti en 2008.